Sociolekt je u jezikoslovlju naziv za jezik određene društvene skupine, društvenog sloja ili supkulture.

Vidi još 

 Argot
 Crnački engleski
 Polari
 Sleng
 Žargon

Leksikologija